Saint-Ferréol kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Ferréol-Trente-Pas, departementet Drôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Ferréol, Haute-Savoie, departementet Haute-Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,